A Taça Brasil de Basquete Masculino de 1965, foi a primeira competição nacional de clubes de basquete criada para indicar o representante brasileiro no Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões.

Inicialmente, estava previsto um triangular a ser realizado em São Paulo entre 22 e 24 de novembro, com a participação de três equipes: , Internacional e . Por motivos desconhecidos, a equipe do Rio Grande do Sul desistiu da disputa, obrigando a CBB a alterar a tabela para um sistema de "melhor de três" entre o campeão carioca de basquete  e o campeão paulista de basquete , com os mandos definidos através de sorteio.

Participantes

Tabela

Final 
 1º jogo

 2º jogo

 3º jogo

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1965
Esporte no Brasil em 1965
1965 no basquetebol